Межовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Красноярском крае России:

 Межовское сельское поселение — входит в Большемуртинский район
 Межовское сельское поселение — входит в Саянский район